È stata Presidente (ad interim) della Regione Basilicata.

Biografia 
Nata a Quarrata, in provincia di Pistoia, consegue la laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Firenze, per poi specializzarsi in psichiatria. Dopo aver collaborato con diverse riviste scientifiche, diventa docente di farmacologia presso l'Università di Sassari, dal 1986. Si avvia poi alla politica partecipando come membro a varie commissioni nazionali (commissioni sulla salute) e regionali della Sardegna e della Toscana. Si candida alle elezioni regionali della Basilicata del 2013, venendo eletta e successivamente nominata Vicepresidente. Dal 24 gennaio 2019 sostituisce ad interim Marcello Pittella come presidente, sospeso già dal 6 luglio 2018 per effetto della Legge Severino in quanto sotto processo e poi dimessosi.

Pubblicazioni

Note

Collegamenti esterni 

Studenti dell'Università degli Studi di Firenze
Professori dell'Università degli Studi di Sassari